Kai steht für:
 Kai (Uferbauwerk), künstlich befestigtes Ufer an Gewässern
 Kai (Volk), indigenes Volk auf Neuguinea
 Kai (Zen), Sammlung von Regeln im Zen-Buddhismus
 Kai (Hunderasse), eine japanische Hunderasse
 Kai (Papierformat), chinesische Papierformate
 Kai (Ägyptische Mythologie), Name eines ägyptischen Dämons, siehe Papyrus BM 10808
 Kai (Unternehmen), japanischer Hersteller von Schneidwerkzeugen
 Kai (Film), japanischer Film aus dem Jahr 1985
 McDonnell F-4 Kai, japanische Version eines US-amerikanischen Flugzeugs

Kai heißen folgende geographischen Objekte:
 Kai (Chongqing) (),  Kreis der chinesischen Stadt Chongqing
 Kai (Yamanashi), Stadt in der japanischen Präfektur Yamanashi
 Kai ǃGarib, Gemeinde im Distrikt ZF Mgcawu der Provinz Nordkap, Südafrika
 Kai (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf in Bayern
 Kai (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit im Landkreis Mühldorf am Inn in Bayern
 Provinz Kai, ehemalige japanische Provinz
 Kai, ehemalige japanische Präfektur, siehe Präfektur Yamanashi
 Kei-Inseln oder Kai-Inseln, indonesische Inselgruppe

Kai oder Kaï ist der Familienname folgender Personen:
 Bertrand Kaï (* 1983), neukaledonischer Fußballspieler
 Dakota Kai (* 1988), neuseeländische Wrestlerin
 Johannes Kai (1912–1999), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Kentarō Kai (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Miwa Kai (* um 1970), japanische Badmintonspielerin
 Natasha Kai (* 1983), US-amerikanische Sportlerin im Frauenfußball
 Teanna Kai (* 1978), US-amerikanische Pornodarstellerin

Kai ist der Vorname folgender Personen:
 ein männlicher, selten auch weiblicher Vorname, siehe Kai (Vorname) – dort auch zu Namensträgern

kai steht für:
 Karekare (Sprache) (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache in Nigeria

KAI steht für:
 Kanaanäische und Aramäische Inschriften, mehrfach aktualisierte und erweiterte Standardquelle, begonnen von Herbert Donner und Wolfgang Röllig
 Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen, Zahnputz-Merksatz für drei- bis siebenjährige Kinder, siehe Zahnputztechnik
 Kereta Api Indonesia, staatliche Eisenbahngesellschaft in Indonesien
 Kirton Adaption-Innovation-Inventory, psychometrische Analyse des von Einzelpersonen bevorzugten Stils bezüglich Veränderungen
 Komitee für eine Arbeiterinternationale, Committee for a Workers’ International, internationale trotzkistische Vereinigung
 Kommunistische Arbeiter-Internationale
 Kurztest für allgemeine Basisgrößen der Informationsverarbeitung, ein psychometrischer Leistungstest
 Mitsubishi Ki-46 KAI, japanisches Flugzeug
 Korea Aerospace Industries, ein koreanischer Flugzeughersteller
 Kaieteur International Airport (IATA-Code), Flughafen im Kaieteur National Park, Potaro-Siparuni,  	Guyana

Siehe auch:
 Kay
 Cai

Abkürzung